Frizzle Fry – pierwszy studyjny album zespołu Primus. Debiutancki album Suck on This był nagrywany podczas występów na żywo.

Lista utworów

Twórcy 
 Les Claypool - gitara basowa, wokal
 Larry "Ler" LaLonde - gitary, syntezator
 Tim "Herb" Alexander - perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Primusa
Albumy muzyczne wydane w roku 1990
Albumy Caroline Records